Wilamowo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Wilamowo (Działdowo) im Powiat Działdowski, bis 1945: Wilmsdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Wilamowo (Kętrzyn) im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Wilhelmsdorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Wilamowo (Małdyty) im Powiat Ostródzki, bis 1945: Groß Wilmsdorf, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Wilamowo (Rozogi) im Powiat Szczycieński, bis 1938: Willamowen, 1932 bis 1945: Wilhelmshof, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Wilamowo (Ruszkowo), untergegangener Ort im Powiat Działdowski, bis 1945 Wilhelmshof, Kreis Osterode, Ostpreußen

 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Wilamowo (Bartniczka) im Powiat Brodnicki

 Woiwodschaft Podlachien:
 Wilamowo (Przytuły) im Powiat Łomżyński